Erik Karlsson är ett vanligt svenskt namn, se:

Erik Karlsson (Örnfot) (1300-talet), riksråd
Erik Karlsson (Vasa) (omkring 1436–1491)
Erik Karlsson Gyllenstierna (1602–1657)
Erik Carlsson (tyngdlyftare) (1893–1953)
Eric Carlsson (socialdemokrat) (1903–1990), svensk socialdemokratisk politiker
Erik Carlsson (moderat) (född 1905), svensk moderat politiker
Eric Karlsson (socialdemokrat) (1908–1975), riksdagsman 
Erik Karlsson (politiker) (1909–1970), tidigare riksdagsman för kommunistpartiet
Erik Carlsson (centerpartist) (1914–2006), svensk riksdagsledamot för centerpartiet
Erik "Prosten" Karlsson (1915-2002), fotbollsspelare i AIK
Erik Karlsson (ekonom) (1918–2001), svensk ekonom
Erik Carlsson (militär) (1919–1952), omkom med den nedskjutna DC3:an
Erik Carlsson (rallyförare) (1929–2015), känd svensk rallyförare (Carlsson på taket)
Erik Karlsson (fysiker) (född 1931), fysiker verksam vid Uppsala universitet
Erik Carlsson (författare) (född 1967), svensk författare
Erik Mikael Karlsson (född 1967), radioproducent, programledare och tonsättare
Erik Karlsson (ishockeyspelare född 1990)
Erik Karlsson (ishockeyspelare född 1994)
Erik "Keller" Karlsson, fotbollsspelare i Degerfors
Erik Karlsson (sprinter på 2000-talet)
Erik "Hyttan" Karlsson, svensk bandyspelare i Västerås SK